Плен-От (, , ) — коммуна во Франции, находится  в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22170.

Географическое положение 

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 95 км северо-западнее Ренна, в 10 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 595 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 789 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 612 были экономически активными, 177 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 612 активных работали 572 человека (308 мужчин и 264 женщины), безработных было 40 (13 мужчин и 27 женщин). Среди 177 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Виль-Даниель (XVI век). Исторический памятник с 1985 года
 Менгир Ле-Фюсо (эпоха неолита). Исторический памятник с 1967 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор